Allsvenskan i handboll för damer 2012/2013 var den tredje upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för damer säsongen 2012/2013. Den innehöll 12 lag som spelade mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta).

Säsongen inleddes lördagen den 15 september 2018 och avslutas lördagen den 16 mars 2013. Skånela IF vann serien och spelar i Elitserien i handboll för damer hösten 2013. Även Önnereds HK flyttades upp då H43/Lundagård lämnade sin plats i elitserien. Partille klarade sig i kvalet och Härnösand fick lämna Allsvenskan.

Serietabell

Kval till damelitserien i bäst av två

Referenser 

Handbollssäsongen 2012/2013
2012/2013